Juanma est un surnom d'origine hispanique pouvant désigner :

 Juanma, producteur et DJ  espagnol de musiques électroniques hardcore et gabber
 Juanma, MC dans le groupe musical de hip-hop espagnol
 Juan Manuel Delgado Moreno dit Juanma, footballeur espagnol né en 1977
 Juan Manuel Gómez Sánchez, dit Juanma, footballeur espagnol né en 1981
 Juan Manuel Delgado Lloria dit Juanma, footballeur espagnol né en 1990
 Juanma Lillo, entraîneur espagnol de football
 Juan Manuel Ortiz, footballeur espagnol
 Juan Martin Lima, joueur de football de plage espagnol

Homonymie